André Rankel (né le  à Berlin-Ouest en Allemagne de l'Ouest) est un joueur professionnel allemand de hockey sur glace. Il évolue au poste d'attaquant.

Biographie

Carrière en club 
En 2003, il joue ses premiers matchs dans la DEL avec les Eisbären Berlin. L'équipe remporte le titre national en 2005, 2006, 2008, 2009, 2011, 2012 et le Trophée européen 2010.

Carrière internationale 
Il représente l'Allemagne au niveau international. Il a participé aux sélections jeunes. Il prend part aux Jeux olympiques de 2010 ainsi qu'à plusieurs éditions du championnat du monde.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 2003-2004|| Eisbären Berlin|| DEL|| 48|| 4|| 3|| 7|| 40|| 8|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| rowspan=2|2004-2005|| Eisbären Berlin || DEL|| 42|| 5|| 3|| 8|| 28|| 12|| 0|| 2|| 2|| 2
|-
| Eisbären Berlin junior || Oberliga || 13|| 9|| 13|| 22|| 28|| || || || || 
|-
| rowspan=2|2005-2006|| Eisbären Berlin || DEL || 39|| 5|| 7|| 12|| 32|| 11|| 1|| 1|| 2|| 2
|-
| Eisbären Berlin junior || Oberliga || 21|| 16|| 8|| 24|| 32|| || || || || 
|-
| 2006-2007|| Eisbären Berlin ||  DEL|| 52|| 12|| 15|| 27|| 28|| 3|| 1|| 1|| 2|| 8
|-
| 2007-2008|| Eisbären Berlin ||  DEL|| 18|| 6|| 7|| 13|| 36|| 14|| 5|| 2|| 7|| 30
|-
| 2008-2009|| Eisbären Berlin ||  DEL|| 47|| 14|| 18|| 32|| 65|| 12|| 6|| 2|| 8|| 22
|-
| 2009-2010|| Eisbären Berlin ||  DEL|| 54|| 25|| 22|| 47|| 62|| 5|| 1|| 2|| 3|| 6
|-
| 2010-2011|| Eisbären Berlin ||  DEL|| 37|| 12|| 14|| 26|| 91|| 12|| 9|| 9|| 18|| 14
|-
| 2011-2012|| Eisbären Berlin ||  DEL|| 38|| 11|| 18|| 29|| 56|| 6|| 2|| 4|| 6|| 41
|-
|2012-2013 ||Eisbären Berlin ||DEL || 48|| 20|| 34|| 54|| 44|| 13|| 4|| 10|| 14|| 16
|-
|2013-2014 ||Eisbären Berlin ||DEL || 30|| 17|| 14|| 31|| 22|| 3|| 1|| 0|| 1|| 0
|-
| 2014-2015 || Eisbären Berlin|| DEL || 45 || 20 || 18 || 38 || 34 || 3 || 0 || 1 || 1 || 4
|-
| 2015-2016 || Eisbären Berlin|| DEL || 48 || 17 || 13 || 30 || 18 || 7 || 2 || 1 || 3 || 6 
|-
| 2016-2017 || Eisbären Berlin|| DEL || 47 || 12 || 8 || 20 || 36 || 13 || 3 || 2 || 5 || 4 	
|-
| 2017-2018 || Eisbären Berlin|| DEL || 34 || 11 || 8 || 19 || 28 || 18 || 5 || 5 || 10 || 2 	
|-
| 2018-2019 || Eisbären Berlin|| DEL || 43 || 10 || 9 || 19 || 20 || 8 || 2 || 2 || 4 || 2
|-
| 2019-2020 || Eisbären Berlin|| DEL || 47 || 4 || 13 || 17 || 14 || - || - || - || - || -

Notes et références 

Joueur international allemand de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2010
Joueur des Eisbären Berlin
Attaquant de hockey sur glace
Naissance en août 1985
Naissance à Berlin-Ouest